R5 (Azerbeidzjan)
 R5 (België), een ringweg in België
 R-5 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R-5 (Spanje), een radiale snelweg in Spanje
 R05 (Oekraïne), een regionale weg in Oekraïne
 BMW R5, een motorfietsmodel van BMW
 Renault 5, een automodel van Renault
 R5 (band), een Amerikaanse popgroep
 R-5 Pobeda, een Russische middellangeafstandsraket
 HMS Invincible (R05), het naamschip van de Invincibleklasse
 HMS Eagle (R05), een vliegdekschip van de Britse Royal Navy uit de Audacious-klasse